Grad u Danskoj:
 Kongens Lyngby, grad u Danskoj

Općina u Danskoj:
 Lyngby-Taarbæk (općina), općina u regiji Hovedstaden